Montopoli di Sabina – comune italiano in provincia di Rieti.
Montopoli in Val d'Arno – comune italiano in provincia di Pisa.